Augstbach ist ein Gewässername:

 Augstbach (Dünnern), linker Zufluss der Dünnern in Balsthal, Bezirk Thal, Kanton Solothurn
 Augstbach (Traun), rechter Zufluss der Altausseer Traun in Altaussee, Steiermark